Boccia na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008 odbywała się w dniach 7-12 września w hali China National Convention Centre w Pekinie.

Obiekty

Kwalifikacja 

Kwalifikację na igrzyska uzyskało 88 zawodników.

Konkurencje

Klasyfikacja niepełnosprawności 
 BC1 – 
 BC2 – 
 BC3 - zawodnicy mogą używać specjalnych urządzeń oraz korzystać z pomocy drugiej osoby
 BC4 - zawodnicy nie mogą korzystać z pomocy drugiej osoby

Program

Medale

Mieszane

Indywidualnie

Pary

Zespoły

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Paraolimpiady 2008

Boccia na igrzyskach paraolimpijskich
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008